Karabin małokalibrowy leżąc 50 metrów mężczyzn to konkurencja rozegrana 15 sierpnia 2008 roku. Zawody składały się z dwóch rund: kwalifikacyjnej i finałowej.

Runda kwalifikacyjna 
W kwalifikacjach wystąpiło 56 zawodników. Każdy z nich oddał 60 strzałów w 6 seriach po 10 strzałów. Strzały były punktowane od 1 do 10 pkt. Polskę reprezentował Robert Kraskowski. Do finału zakwalifikowało się 8 najlepszych zawodników.

Q Kwalifikacja do finału

Runda finałowa 
Finałowa seria liczyła 10 strzałów dla każdego uczestnika. Ostateczny wynik uzyskany przez poszczególnych zawodników w rundzie finałowej jest sumą punktów uzyskanych w rundzie kwalifikacyjnej i finałowej.

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008